Antonio Cavaleri – vescovo italiano
Giuseppe Cavaleri – pittore e scultore italiano
Luciano Cavaleri – calciatore italiano
Ludovico Cavaleri –  pittore italiano